Vestre Skole hentyde til flere forskellige skoler:
 Vestre Skole (Grenaa)
 Vestre Skole (Viborg)